Oberweiler ist der Name folgender Orte und Gemeinden

 in Rheinland-Pfalz
 Oberweiler (Eifel), Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm
 Oberweiler im Tal, Gemeinde im Landkreis Kusel
 Oberweiler-Tiefenbach, Gemeinde im Landkreis Kusel

 in Baden-Württemberg
 Oberweiler (Badenweiler), Ortsteil der Gemeinde Badenweiler, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Oberweiler (Berglen), Ortsteil der Gemeinde Berglen, Rems-Murr-Kreis
 Oberweiler (Deggenhausertal), Ortsteil der Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis
 Oberweiler (Durbach), Ortsteil der Gemeinde Durbach, Ortenaukreis
 Oberweiler (Ebenweiler), Ortsteil der Gemeinde Ebenweiler, Landkreis Ravensburg
 Oberweiler (Ebersbach-Musbach), Ortsteil der Gemeinde Ebersbach-Musbach, Landkreis Ravensburg
 Oberweiler (Gerabronn), Ortsteil der Stadt Gerabronn, Hohenlohekreis
 Oberweiler (Illerkirchberg), Ortsteil der Gemeinde Illerkirchberg, Alb-Donau-Kreis
 Oberweiler (Loßburg), Ortsteil der Gemeinde Loßburg, Landkreis Freudenstadt
 Oberweiler (Ostrach), Ortsteil der Gemeinde Ostrach, Landkreis Sigmaringen
 Oberweiler (Pfedelbach), Wüstung im zentralen Ortsteil der Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis
 Oberweiler (Ravensburg), Ortsteil der Stadt Ravensburg, Landkreis Ravensburg
 Oberweiler (Simmersfeld), Ortsteil der Gemeinde Simmersfeld, Landkreis Calw
 Oberweiler (Wangen im Allgäu), Ortsteil der Stadt Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg

 in Bayern
 Oberweiler (Burgwindheim), Ortsteil des Marktes Burgwindheim, Landkreis Bamberg
 Oberweiler (Meinheim), Ortsteil der Gemeinde Meinheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Oberweiler (Ronsberg), Ortsteil des Marktes Ronsberg, Landkreis Ostallgäu